Vještina je brzo i točno izvođenje složenih radnji.

Vještina može značiti i:
 Borilačke vještine, psihofizička priprema za borbu;
 Ratna vještina, sposobnost i umijeće korištenja vojske u ratu.

U glazbi:
 Vještina, album Massima Savića iz 2004. godine.
 Vještina 2,  album Massima Savića iz 2006. godine.